Рассуждение — ряд мыслей, суждений, умозаключений на какую-нибудь тему, изложенных в логически последовательной форме.
 Рассуждение в логике
 Вывод (рассуждение)
 Рассуждение о методе — философский трактат Рене Декарта